Films
 Rambo: First Blood, een film uit 1983
 Rambo: First Blood Part II, een film uit 1985
 Rambo III, een film uit 1988
 Rambo, een film uit 2008
 Rambo: Last Blood, een film uit 2019
 John James Rambo, het hoofdpersonage uit de voorgaande vijf films
 Rambo (computerspel), een computerspel gebaseerd op deze films

Plaatsen
 Rambo (departement), een departement van Burkina Faso